Eurovision Song Contest 1961 blev afholdt den 18. marts 1961 i Cannes i Frankrig med Jacqueline Joubert som vært. Konkurrencen blev vundet af Luxembourg og "Nous les amoureux", sunget af Jean-Claude Pascal.

Jugoslavien, Spanien og Finland debuterede, hvilket betød at deltagerantallet nåede op på 16.

Deltagere og resultater

Scoreboard

Noter 

1961
Musik i 1961